Ugoni ist der Familienname folgender Personen:

 Mattia Ugoni (1446–1535), italienischer römisch-katholischer Bischof und Kirchenrechtler
 Pompeo Ugoni (um 1550–1614; Pompeius Ugonius), italienischer Geistlicher, Bibliothekar und Altertumsforscher, siehe Pompeo Ugonio